

Personnalités 

 Indrit Tuci (né en 2000), footballeur albanais ;
 Maria Tuci (1928-1950), laïque albanaise, martyre, bienheureuse ;
  (1916-1992), sculptrice albanaise.